Стеганoff (наст. имя — Александр Евгеньевич Стёганов (); род. 12 мая 1978, Костополь) — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, актёр, аранжировщик, поэт, режиссёр, сценарист, композитор, клипмейкер.

Биография 
Александр Евгеньевич Стёганов родился 12 мая 1978 года в городе Костополь, Ровенской области в тогда ещё Украинской Советской Социалистической республике (ныне Украина).

Отец Александра — военный, поэтому семья часто меняла место жительства. В 1984 году Стёгановы уезжают жить в Сирию, город Хомс. Там же Александр идет в школу. Семья живёт в Хомсе до 1988. После этого возвращаются на Украину и покупают квартиру в городе Ровно.

Образование 
Александр поступает учиться в среднюю школу № 5, затем в средней школе № 9. По окончании 9 класса Александр Стёганов поступает доучиваться в лицей с физико-математическим уклоном. В 1996 году Александр едет в Киев.

Получил высшее образования в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности «Менеджер шоу-бизнеса», «Продюсер». Далее была Интершкола, где Александр получил специальность «Продюсер ТВ-программ».
Кроме того, Стёганов — профессиональный музыкант, певец, режиссёр, композитор, актёр.

Музыкой Стёганов начал заниматься ещё в школе. Писал тексты песен, записывал собственные композиции.
Александр творит в стилях: old school, современный ритм-н-блюз, хип-хоп, рэп.

Музыкальная карьера 
Команду «Вхід у Змінному Взутті» Стёганов (Стеганoff) собрал в 1989 году. До того Александр был участником ВИА «Цвіркуни», затем ВИА «Меридиан» при местном Дворце пионеров. Вначале коллектив назывался «AGet AGet».

С 1995 по 1999 годы «Вхід у Змінному Взутті» давал по 20-30 концертов ежемесячно. На ICTV в эфир выходит первый клип «Той день коли». Группа выезжает на гастроли по Украине, после возвращения снимается второй клип «Час минає». Далее группа принимается за запись альбома. В Хмельницком снимается клип на песню «Каролін». Сотрудничество с творческим агентством «Территория А» закончилось выпуском дебютного альбома «Планове засідання». Альбом стал на тот момент самой успешной и самой скандальной работой коллектива — он был продан в количестве более 100000 штук и стал платиновым. Группа приобрела наибольшую популярность в своей категории.
Летом 1998 года Александр и остальные участники группы «Вхід у Змінному Взутті» попадают в серьезное ДТП. Музыканты проходят курс лечения и реабилитации после тяжелых травм около 6 месяцев.

В 1998 году «Вхід у Змінному Взутті» издает второй альбом «П’ять», который записывался в городе Ровно на студии «Трембіта».

В 1999 году Александр Стёганов (Стеганoff) издает 2 сборника «В. У. З. В. Найкраще 1996—1998» и «Премося по чорному». В этом году Стёганов едет в Сан-Франциско, получить дополнительное образование в музыкальной сфере.

В 2001 году Александр вернулся в Киев из США. Музыкант начал работу над новым проектом Jigga.

Группа «Вхід у Змінному Взутті» обладатель множества премий и призов, принимает участие во многих фестивалях, оупенейрах, конкурсах Украины и зарубежья, занимает призовые места и получает различные премии. Участники коллектива организовывают и активно участвуют в благотворительных акциях сбора средств для помощи детям.

Продюсирование 
Александр Стёганов после окончания Интершколы по специальности «Продюсер ТВ-программ», получает контракт с «Dress Code». Как профессиональный продюсер, Стёганов соглашается помочь «раскрутить» молодой коллектив.

После сотрудничества с «Dress Code» Александр Стёганов (Стеганoff) продолжает деятельность как клипмейкер, режиссёр рекламы, продакшн и автор песен. Александр пишет песни для Марины Одольской, lourdes, Антона Лирныка, для группы «Время и стекло», «Стэп», для Юрка Юрченка (группа «Юркеш»), для коллектива «Життя» (г. Житомир) и др. Вместе с Русланом Квинтой, автором песни «Одна калина», пишут для OKSI.

С 2010 по 2013 года Александр Стёганов — пионер украинского шоу-бизнеса, являющийся автором популярных песен Потапа, групп «Дресс Код», «Вхід у Змінному Взутті», певца Виктора Павлика, других популярных украинских исполнителей, — получил предложение от Руслана Минжинского принять участие в проекте «3:15».

В 2013–2014 году, с начала Евромайдана, Александр Стёганов (Стеганoff) не боялся высказывать свою гражданскую позицию. Вместе с семьей принимал активное участие в протестах против зарвавшейся власти Януковича. Александр патрулировал Киев во время угрозы столкновений и провокаций, помогал активистам медикаментами, теплыми вещами и едой, поддерживал боевой дух патриотов выступлениями. Сам провел немало времени на Майдане.

Сейчас Александр работает над новым альбомом ВУЗВ 2015 (рабочее название). В него войдут и кавера на старые любимые хиты, и много новых песен, записанных в стиле old school на родном украинском языке. В планах серия концертов для всех поклонников группы, хип-хопа и ганджа.

Личная жизнь 
Женат на Виктории Стёгановой.

Режиссёр 
За время своей профессиональной творческой деятельности Стёганов снял более 50 видеоклипов.
Вот наиболее популярные из них:

• Пара Нормальных Вендетта — https://www.youtube.com/watch?v=FxkfIWTow9g 
• Silana Мы стали ветром Official video HD — https://www.youtube.com/watch?v=Ci0XOiBx65s 
• Katy Perry Last Friday Night Не вспоминай Ukrainian — https://www.youtube.com/watch?v=-VamfKUGMgE 
• Антон Лирник Премьера Зимняя клип, official, HD — https://www.youtube.com/watch?v=Gj3RNtxT9E0 
• Пара Нормальных Невеста — https://www.youtube.com/watch?v=F6Be42BntiU

Потап и Настя — Чумачечая весна (2011)

Дискография 
 «ВуЗВ» — Планове засідання (1997)
 «ВуЗВ» — П’ять (1999)
 Вхід у Змінному Взутті. Найкраще 1996—1998 (2001)
 «ВуЗВ» — Просто (2006)

Примечание 
 StarLife — Живой журнал светской жизни
 МЕТА:Новости Александр Стёганов
 magazine DeBosh
 Силану подвергли настоящим пыткам
 ШОК! СОАВТОР ТВОРЧЕСТВА ПОТАПА И НАСТИ ИЗМЕНЯЕТ ЖЕНЕ С КОРОЛЕВОЙ УКРАИНЫ?..

Режиссёры видеоклипов Украины